Копа до Бразил () е футболен турнир, в който взимат участие 91 футболни отбора, които представляват всички 26 бразилски щата плюс Федерален окръг. От 2001 г. насам поради натоварения цикъл в Серия А на Бразилия, отборите които участват в Копа Либертадорес не се допускат до участие в турнира за Купата на Бразилия в една и съща година. Това позволява по-малки и скромни клубове да достигнат до крайната фаза във футболната надпревара.

История 
Турнирът за Купата на Бразилия по футбол е създаден през 1989 година, администрира се от Бразилската Футболна Конфедерация и е наследник на бившия турнир Taça Brasil. Така се дава шанс на малки и скромни клубове да мерят сили с най-известните отбори в Бразилия. Носителят на трофея представлява страната в турнира за Копа Либертадорес.

Формат на турнира 
В първите два кръга на турнира ако гостуващият отбор победи домакина с повече от два гола разлика, автоматично преминава в следващия кръг, и реванш не се играе. Всички останали срещи от турнира, в това число и финала се играят в две срещи при разменено домакинство.

Интересният формат на турнира предлага изобилие от драматични мачове. Поради такива причини, някои от грандовете на бразилския футбол, като Сантош, Вашку да Гама, Ботафого, Сао Пауло и Атлетико Минейро никога не са печелили Купата на Бразилия.

Победители по години

Отличия по клубове

Победители по щати

Външни препратки 
 CBF Бразилска Футболна Конфедерация
 Всички резултати по години 

Турнири по футбол в Бразилия
Футбол в Бразилия